Епархия Лорены () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лорена, Бразилия. Епархия Лорены входит в митрополию Апаресиды. Кафедральным собором епархии Лорены является церковь Пресвятой Девы Марии Пиета.

История 
31 июля 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу «Ad christianae plebes», которой учредил епархию Лорены, выделив её из епархии Таубате. В этот же день епархия Лорены вошла в митрополию Сан-Паулу. 19 апреля 1958 года епархия Лорены вошла в митрополию Апаресиды.

Ординарии епархии 
 епископ Francisco do Borja Pereira do Amaral (21.12.1940 — 3.10.1944), назначен епископом Таубате
 епископ Luís Gonzaga Peluso (13.06.1946 — 25.07.1959), назначен епископом Кашуэйру-ди-Итапемирина
 епископ José Melhado Campos (29.05.1960 — 22.02.1965)
 епископ Cândido Rubens Padín (3.01.1966 — 27.04.1970), назначен епископом Бауру
 епископ Antônio Afonso de Miranda (3.11.1971 — 11.07.1977)
 епископ João Hipólito de Morais (11.07.1977 — 10.01.2001)
 епископ Eduardo Benes de Sales Rodrigues (10.01.2001 — 4.05.2005), назначен архиепископом Сорокабы
 епископ Benedito Beni dos Santos (26.04.2006 — 25.09.2013)
 епископ João Inácio Müller (с 25.09.2013)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Ad christianae plebis, AAS 30 (1938), p. 56

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Информация 

Католические епархии Бразилии